Blu o BLU puede hacer referencia a:
Blu, personaje principal de la película Río
Blu Products, fabricante de teléfonos celulares
Blu (artista), pseudónimo de un artista visual.
Bidu o Blu, personaje de una historieta portuguesa.
BLU, marca de TOKYOPOP, empresa traductora de manga.
El sistema de armas BLU-82B/C-130.
Builders League United, una empresa ficticia que financia uno de los dos bandos en el videojuego Team Fortress 2.
Como código:
El idioma hmong njua, abreviado "blu" según la norma ISO 639.
El Aeropuerto de Blue Canyon-Nyack, según el código IATA.
La sigla del sistema de modulación en banda lateral única.
En música:
 Blu (álbum de Garbo), álbum de Garbo de 2002.
 Blu (álbum de Paola & Chiara), álbum de Paola & Chiara del 2004 o su tema homónimo.
 Blu - canción del álbum Línea Gótica del Consorzio Suonatori Indipendenti.
 Blu (Zucchero), canción del álbum Bluesugar de Zucchero.